Alamo je lahko:

 skrajšano ime bitke za Alamo

Naselje 

Alamo, Kalifornija
Alamo, Georgia
Alamo Township, Michigan
Alamo, Nevada
Alamo, Nova Mehika
Alamo, Severna Dakota
Alamo, Tennessee
Alamo, Teksas
Álamo, Veracruz, Mehika